Arco de Augusto (Aosta)
 Arco de Augusto (Fano)
 Arco de Augusto (Rimini)

 Arco de Augusto (19 a.C.)
 Arco de Augusto (29 a.C.)

Desambiguações de história
Desambiguações de construções